KEK steht für:
 Klinisches Ethik-Komitee
 Knauer–Entdecker–Klub, Service–Angebot der Firma Knauer an Schulen zur Wissensvermittlung
 Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich in Deutschland
 KEK (Forschungszentrum), Forschungszentrum für Hochenergiephysik in Japan
 Katholischer Erwachsenen-Katechismus, von der deutschen Bischofskonferenz 1985 (Bd. I) bzw. 1995 (Bd. II) herausgegeben
 Kölner EK, Eissportverein
 Konferenz Europäischer Kirchen (englisch CEC)
 Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts bei der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz
 Korporata Energjetike e Kosovës sh.a., einziges Energieversorgungsunternehmen im Kosovo
 davon abgeleitet: KF KEK, ein Fußballklub des Kosovo
 Kampfeinsatzkommando
 Konstruktive Ehe und Kommunikation, ein Kommunikationstraining aufbauend auf Ein Partnerschaftliches Lernprogramm (EPL)
 Ekwok Airport (IATA-Code), Flugplatz von Ekwok, Dillingham Census Area in Alaska
 Küsteneinsatzkompanie des Seebataillons der Deutschen Marine

Kek steht für:
 Kek, altägyptischer Gott
 Kek (Slang), Internet-Slang
 Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, älteste deutsche Kommentarreihe zum Neuen Testament

Kek ist der Familienname folgender Personen:
 Matjaž Kek (* 1961), slowenischer Fußballspieler und -trainer

Kék steht für:
 Kék, Ort im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nördliche Große Tiefebene in Ungarn

kek steht für:
 Kekchí-Sprache (ISO-639-3-Code), Maya-Sprache

Siehe auch:
 Keck

Abkürzung